El nombre de iglesia de San Diego es el nombre de diversos templos cristianos:

Chile 
 Iglesia de San Diego, templo católico desaparecido de Santiago de Chile.

Costa Rica 
Iglesia de San Diego, templo católico en San Diego de La Unión.

Colombia
Iglesia de San Diego, templo católico en Bogotá.

España 
Iglesia de San Diego de Alcalá, templo católico de la ciudad de Guadalajara.

Filipinas 
Iglesia de San Diego de Alcalá, templo católico de la localidad de Valenzuela.